

Fumetti 
 MLJ Comics – casa editrice statunitense di fumetti, ora Archie Comics

Codici 
 MLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Milledgeville, Georgia (Stati Uniti)